Heart Strings – film del 1914 diretto da Charles Giblyn
 Heart Strings – film del 1917 diretto da Allen Holubar
 Heart Strings – film del 1920 diretto da J. Gordon Edwards
 Heart Strings – album di Bonnie Tyler